Jandt ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Jandt (* 1954), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Ilse Jandt (1937–2007), deutsche Anarchafeministin, siehe Ilse Schwipper